Nordh ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Nordh (1900–1972), schwedischer Abenteurer und Autor
 Jonathan Nordh (* 1988), schwedischer Badmintonspieler